Андре́й Андре́евич Ма́рков (, Санкт-Петербург — 11 октября 1979, Москва) — советский , сын известного русского математика А. А. Маркова, основоположник советской школы конструктивной математики.

Биография 
Окончил Восьмую Петроградскую гимназию в 1919 году; физико-математический факультет Петроградского университета по физическому отделению в 1924 году; аспирантуру в Астрономическом институте в Ленинграде в 1928 году.

Учёная степень доктора физико-математических наук присвоена без защиты диссертации в 1935 году. Член-корреспондент АН СССР с 1953 года, в том же году вступил в КПСС.

В 1933—1955 годах работал в Ленинградском университете (с 1936 г. — профессор): с 1936 по 1942 год и с 1943 по 1953 год — заведующий кафедрой геометрии. До июля 1942 года находился в блокадном Ленинграде.

С 1959 по 1979 год — заведующий кафедрой математической логики Московского государственного университета.

Одновременно в 1939—1972 работал в Математическом институте имени Стеклова АН СССР.

В 1950-х годах создал в Вычислительном Центре АН СССР лабораторию математической логики и структуры машин, которой руководил около двадцати лет.

В 1968 году подписал «Письмо 99».

Писал стихи (опубликованы в журнале «Звезда». — 2001. — № 12).

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Научный вклад 
Основные труды — по теории динамических систем, топологии, топологической алгебре, теории алгоритмов и конструктивной математике.

Доказал неразрешимость проблемы равенства в ассоциативных системах (1947), проблемы гомеоморфии в топологии (1958), создал школу конструктивной математики и логики в СССР.

Является автором Принципа Маркова, Нормального алгоритма Маркова, теоремы Маркова — Какутани о неподвижной точке и .

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1945)
 Орден Ленина (1954)
 Орден Трудового Красного Знамени (1963)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1946)
 Премия имени П. Л. Чебышёва АН СССР (1969)

Избранные труды 
 ; 
 
 
 
 
 
  || 
 

 Из стихотворений А. А. Маркова

Личности

Историю делают сильные лица.
Они достигают всего, что хотят.
Они запрягают в свои колесницы
богов и учёных, быков и котят.

Бывает, однако, что лица с замашками
в помойную яму летят вверх тормашками.

Примечания

Литература 
 
 Гродзенский С. Я. Цель творчества — самоотдача. — М.: Проспект, 2021. — 352 с. ISBN 978-5-392-34629-5.

Ссылки 
 
 Биографические сведения на сайте «Летопись Московского университета»
 
 Конференция «Логика и вычислимость», посвящённая столетию со дня рождения А. А. Маркова, 24—26 августа 2003.
 А. А. Марков на сайте ПОМИ (статьи, фотографии из личного архива)
 Стихи А. А Маркова на сайте «Поэзия Московского университета»

Выпускники Санкт-Петербургской 8-й гимназии
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Сотрудники ВЦ АН СССР
Логики СССР
Члены КПСС
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Лауреаты премии имени П. Л. Чебышёва
Сотрудники ПОМИ РАН
Сотрудники МИАН
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Похороненные на Кунцевском кладбище